Николай Леонидович Княжицкий (; род. 2 июня 1968, Львов) — украинский журналист, народный депутат Украины. В прошлом руководитель медийных компаний и телеканалов Tonis и СТБ, УТ-1, Газеты 24, телеканала ТВі. Был членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Член австрийского Международного института прессы. Женат, имеет 2 сыновей и дочь. Продюсер ряда документальных фильмов.

Биография

Ранние годы 
Родился 2 июня 1968 года во Львове, в семье преподавателей. В 1985 году поступил на факультет журналистики Киевского государственного университета, диплом получил в 1992 году. Обучение на два года было прервано военной службой — с июня 1986 по май 1988. В конце 1990-х получил второе высшее образование на факультете международного права и бизнеса Института последипломного образования Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Карьера 
После службы в армии, параллельно с учёбой в вузе начал работать по специальности.
 С февраля 1989 по январь 1991 специальным корреспондентом редакции информации, ведущим программы «Вечерние новости» и корреспондентом Центрального телевидения «Телевизионная служба новостей» на Украине Гостелерадио УССР.
 С февраля 1991 по январь 1992 — заведующий корреспондентского пункта совместного советско-канадского предприятия «телерадиокомпания Мост». Корреспондент на Украине программы Вести Российской государственной телерадиокомпании, программа стала выходить в эфир с .
 С февраля по июнь 1992 года — специальный корреспондент анализа и прогноза Гостелерадио Украины, соведущий с Александром Ткаченко программы «Окна».
 С июля 1992 по ноябрь 1994 — директор Центра телевизионного творчества (телепрограмма «Окна»). Один из инициаторов создания сети негосударственных станций УНИКА. В 1992 году против него было возбуждено уголовное дело за клевету, которую вёл исполняющий обязанности начальника главного следственного управления ГПУ Болибок. Адвокатами по делу были Юрий Айвазян и Виктор Никазаков. За несколько месяцев дело под давлением прессы и общественности было закрыто.
 С декабря 1994 года по октябрь 1998 — президент ЗАО «Международный медиа центр — СТБ», ведущий программы «Рейтинг».
 С 1997 года — президент телеканала СТБ и ведущий телепрограммы «Окна-еженедельник».
 С сентября 1998 года — президент, а с  по  — председатель правления государственной акционерной компании «Украинское телевидение и радиовещание» и президент «Национальной телекомпании Украины».
 С декабря 1998 по апрель 1999 года — председатель административного совета ЗАО «Международный медиа-центр СТБ».
 С  по , а также с  по  был членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (по квоте Верховной Рады). Находясь в отпуске при баллотировании в Верховную Раду, был досрочно снят с должности. В дальнейшем работал директором и был совладельцем (9 % акций) компании «Медиадом», владевшая активами телеканала Tonis и Газеты 24. После того, как ряд журналистов, в частности Виталий Портников, освободившихся от работы с газетой и телеканалом, обвинив владельцев в попытках ввести цензуру, Николай Княжицкий в ноябре 2007 года также ушёл из компании. Публично объявив о рейдерском захвате своей доли со стороны Костерина, который на тот момент был председателем Партии Зелёных Украины.
 С 2008 Николай Княжицкий вместе с частью сотрудников, уволившихся из компании «Медиадом», начал новый проект — телеканал ТВі («International Media Company»). Княжицкий занимает должность главного директора ТВі, также на телеканале ведет еженедельную авторскую передачу «Вечер с Николаем Княжицким».

Политическая карьера 
Баллотировался, как самовыдвиженец на парламентских выборах 2002 года, по округу № 117 (Львовская область). На выборах занял второе место с 14,4 % голосов, уступил члену партии «Наша Украина» Павлу Качуру. Судился с результатами голосования, однако проиграл в апелляционном суде Львовской области. По словам самого Княжицкого, именно с его баллотированием в Верховную Раду связано его внезапное увольнение с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

30 июля 2012 стало известно, что Княжицкий баллотируется в Верховную Раду Украины по списку объединённой оппозиции «Батькивщины» под 11-м номером. На время кампании он взял отпуск с должности гендиректора телеканала ТВі. В Верховной Раде 7-го созыва глава подкомитета по вопросам телевидения и радиовещания Комитета по вопросам свободы слова и информации.

Народный депутат Украины 8-го созыва от партии «Народный фронт» (№ 34 в избирательном списке). Глава комитета по вопросам культуры и духовности.

9 апреля 2015 года проголосовал за признание статуса борцов за независимость Украины в XX веке всех формирований националистического толка, в том числе участвовавших в оккупации современных украинских земель на стороне Германской империи и Третьего рейха.

25 декабря 2018 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

На парламентских выборах 2019 года был кандидатом от «Европейской солидарности» по избирательному округу № 116 (часть Шевченковского района города Львов). Стал победителем голосования, получив 23,05 % (20 089 голосов) и обойдя кандидатов от «Голоса» Марту Романяк (20,09 %, 17 511) и «Слуги Народу» Ростислава Мельника (13,12 %, 11 439).

На местных выборах 2020 года курировал избирательную кампанию «Европейской солидарности» в Прикарпатье.

Награды 
 Наградное оружие — пистолет «Форт-17-05» (31 марта 2014).

Личное 
 Владеет украинским, английским, польским и русским языками.
 Увлекается литературой.

Семья 
 Жена — Княжицкая Лариса Францевна, в девичестве Чеховская, пресс-менеджер, 1970 года рождения. Лариса Княжицкая является практически единоличной владелицей телеканала «Эспрессо ТВ».
 Сын — Княжицкий Леонид, 1992 года рождения.
 Дочь — Анастасия, 2005 года рождения.
 Сын — Антон, 2014 года рождения

Примечания 

Выпускники Института журналистики Киевского университета
Выпускники Львовского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Телепродюсеры Украины
Журналисты по алфавиту
Журналисты Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Персоналии:Национальная общественная телерадиокомпания Украины
Члены «Батькивщины»
Члены партии «Народный Фронт» (Украина)